Heligby  kan syfta på:

 Heligby, Kotka – en by vid Kotka stad, finska Helilä